Широковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Широковская волость (Ветлужский уезд) — в составе Костромской губернии
 Широковская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии
 Широковская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии
 Широковская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии